Andrzej Pawłowski (1855–1911) – polski adwokat, burmistrz Jasła
 Andrzej Pawłowski (1925–1986) – polski artysta
 Andrzej Pawłowski (ur. 1956) – polski polityk, poseł I kadencji 1991-1993
 Andrzej Pawłowski (ur. 1953) – polski reżyser teatralny
 Andrzej Pawłowski (ur. 1933) – polski lekarz i pisarz